Амальтея:

 Амалфея (Амальтея) — коза, вскормившая своим молоком Зевса.
 Амальтея — спутник Юпитера.
 (113) Амальтея — астероид в Солнечной системе.
 Амальтея — российское книжное издательство, существовавшее в 1990-х годах.

См. также 
 Амилтай